Rotore è un termine che assume vari significati, a seconda del contesto:

Rotore  – in meccanica applicata, qualsiasi organo rotante di un macchinario per la generazione o la trasmissione di potenza
Rotore  – in elettrotecnica, l'albero motore di un motore elettrico
Rotore – nella nautica, è la girante di un propulsore cicloidale.
Rotore  – in aeronautica, organo palettato che attraverso la rotazione permette la portanza e la propulsione di un aerogiro (elicottero, autogiro o elicoplano) o di un convertiplano.
Rotore  – in matematica, un operatore di calcolo vettoriale

Altri progetti